(né en 1938), homme politique canadien ;
  (né en 1948), compositeur et percussionniste
  (né en 1979), joueur de hockey sur glace canadien
  (né en 1956), guitariste britannique ;
 Stuart Smith, cycliste australien.